Huke ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Huke Frink (1904–2000), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Andreas Huke (1876–1962), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Bob Huke (1920–2002), britischer Kameramann
 Jörg Huke (* 1962), deutscher Jazz- und Theatermusiker
 Kirsti Huke (* 1977), norwegische Jazzsängerin
 Marte Huke (* 1974), norwegische Lyrikerin
 Maurice Huke (* 1993), deutscher Leichtathlet
 Michael Huke (* 1969), deutscher Leichtathlet
 Nikolai Huke (* 1983), deutscher Politikwissenschaftler
 Sebastian Huke (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Shane Huke (* 1985), australischer Fußballspieler
 Wolfram Huke (* 1981), deutscher Filmemacher

HU-KE steht für:
 , ISO-31166-2-Code des ungarischen Komitats

Siehe auch:
 Hucke

Abkürzung